Кедди () — английская и немецкая фамилия.
  (род. 1981) — шотландский футболист.
  (род. 1946) — австралийский футболист.
  (род. 1955) — британская фигуристка.
  (1827–1914) — шотландская писательница.
 Кедди, Герберт (род. 1930) — немецкий политик.
  (1922—1945) — австралийский футболист.
  (1906—1984) — австралийский футболист.
 Кедди, Никки (род. 1930) — американский востоковед-иранист и исламовед.
  (род. 1974) — австралийская актриса.